kanton Saint-Quentin-Centre
 kanton Saint-Quentin-Nord
 kanton Saint-Quentin-Sud